Mopshond
Mops (geslacht), een geslacht van vleermuizen
MOPS (scheikunde), een organische verbinding